Johann Christoph Gottsched (1700-1766), critique, grammairien et homme de lettres allemand ;
 Luise Gottsched (1713-1762), femme de lettres allemande, épouse du précédent.
Patronyme allemand